Ел Саградо Коразон де Хесус има више значења:

 Ел Саградо Коразон де Хесус (Сан Дијего де ла Унион), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Саградо Коразон де Хесус (Окампо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику